Jan Everse (1922-1974) –  calciatore olandese
 Jan Everse (n. 1954) –  calciatore olandese